Tretter ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Tretter (1866–1939), deutscher Maler und Grafiker
 Felix Tretter (* 1949) österreichischer Psychologe und Psychiater
 Hannes Tretter (* 1951), österreichischer Jurist und Menschenrechtsexperte
 J. C. Tretter (* 1991), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Johann Tretter (1923–2014), österreichischer Offizier
 Martin Tretter (16. Jh.), deutscher Buchdrucker in Frankfurt an der Oder und Danzig
 Mathias Tretter (* 1972), deutscher Kabarettist und Autor

Siehe auch:
 Tretter-Schuhe, Münchner Schuhhandelsunternehmen mit über 30 Filialen